Кубок Микронезии — международный футбольный турнир, проводившийся между сборными командами стран Микронезии.

На самом деле международным турнир являлся только в 1998 году во время первого розыгрыша, в котором участвовали четыре сборные — Гуам, Палау, Палау-В, Северные Марианские острова и команды штатов Федеративных Штатов Микронезии — Понпеи и Яп. Все последующие розыгрыши являлись внутренним чемпионатом между сборными штатов Федеративных Штатов Микронезии. В 1999 году, чтобы провести более менее представительный турнир, пришлось в итоге заявить на турнир команду состоящую из игроков различных стран, служащих иностранных компаний в Федеративных Штатов Микронезии, которую назвали «Крестоносцы» (в оригинале «Крузейдерс»). После третьего розыгрыша Кубка Микронезии турнир больше не проводился.

Розыгрыши

1998 — I Кубок Микронезии 

Первый Кубок Микронезии проводился с 28 июля по 3 августа 1998 года в Короре (Палау) как часть IV Международных спортивных игр стран Микронезии. Турнир был проведен в Короре, бывшей столице республики Палау. Все матчи прошли на Легкоатлетическом стадионе Палау.

Участники 
  Гуам
  Палау
  Палау 2
  Понпеи (штат Федеративных Штатов Микронезии)
  Северные Марианские острова
  Яп (штат Федеративных Штатов Микронезии)

Групповой раунд 
По результатам однокругового турнира команды занявшие 1 — 2 место вышли в финал, 3 — 4 место разыграли бронзу турнира, 5 — 6 место сыграли за итоговое 5-е место.

Результаты матчей группового раунда 
 Гуам — Северные Марианские острова — 2:1 — 30 июля
 Гуам — Палау 2 — 4:0
 Гуам — Палау — 15:2 — 1 августа
 Гуам — Яп — 15:0
 Гуам — Понпеи — 16:1
 Северные Марианские острова — Палау 2 — 8:0
 Северные Марианские острова — Палау — 11:2 — 2 августа
 Северные Марианские острова — Яп — 8:0
 Северные Марианские острова — Понпеи — 12:1
 Палау 2 — Палау — 12:8
 Палау 2 — Яп — 9:0
 Палау 2 — Понпеи — 9:0
 Палау — Яп — 7:1
 Палау — Понпеи — 7:1
 Яп — Понпеи — 3:0

Плей — офф 
 Матч за 5-е место, 3 августа
 Яп — Понпеи — 5:4

 Матч за 3-е место, 3 августа
 Палау 2 — Палау — 3:6

Финал 
3 августа

 Гуам — Северные Марианские о-ва — 0:3

Голы: Чарльз Кево, Крис Гуерреро — 2

Статистика турнира 
 В 18 матчах турнира было забито 176 голов (в среднем 9. 78 гола за игру).
 Лучший бомбардир: Низамуддин (Палау 2) — 13 голов.
 Самый ценный игрок — Метт Напути (Гуам).

1999 — II Кубок Микронезии 

Второй Кубок Микронезии состоялся в период с 12 по 19 июля в штате Яп Федеративных Штатов Микронезии. Первоначально планировалось что в турнире будут участвовать 6 команд, но половина из них от участия отказалась, в итоге на турнир была заявлена команда состоящая из игроков различных стран, служащих иностранных компаний в Федеративных Штатов Микронезии («Крузейдерс»/«Крестоносцы»).

Участники 
 «Крузейдерс»/«Крестоносцы»
  Северные Марианские острова
  Федеративные Штаты Микронезии

Групповой раунд 
По результатам однокругового турнира команды занявшие 1 — 2 место вышли в финал.

12 июля

 Федеративные Штаты Микронезии — Северные Марианские острова — 7:0

? июля

 Северные Марианские острова — Крестоносцы — игра не состоялась

? июля

 Федеративные Штаты Микронезии — Крестоносцы — 4:1

Финал 
19 июля

 Федеративные Штаты Микронезии — Крестоносцы — 14:1

Статистика турнира 
 В 3 матчах турнира было забито 27 голов (в среднем 9 голов за игру).
 Лучший бомбардир: Питер Пауль Иджесумаль (Федеративные Штаты Микронезии) — 11 голов.
 Самый ценный игрок — Джейсон Гадждусек (Федеративные Штаты Микронезии).

2000 — III Кубок Микронезии 

Третий Кубок Микронезии проводился с 23 по 27 июля 2000 года в рамках Спортивного фестиваля Федеративных Штатов Микронезии (не путать с играми стран Микронезии), в штате Яп. Все матчи прошли на футбольном поле штата Яп. Ввиду отсутствия команд других стран Микронезии, этот турнир фактически являлся чемпионатом Федеративных Штатов Микронезии (отсутствовала только сборная 4-го штата — Косраэ).

Участники 
  Понпеи
  Чуук
  Яп

Групповой раунд 
По результатам однокругового турнира команды занявшие 1 — 2 место вышли в финал.

23 июля

 Яп — Чуук — 5:0

24 июля

 Понпеи — Яп — 1:1

25 июля

 Чуук — Понпеи — 2:1

Финал 
27 июля

 Яп — Чуук — 2:1

Участие в турнире

2 раза 
  Понпеи (штат Федеративных Штатов Микронезии)
  Северные Марианские острова
  Яп (штат Федеративных Штатов Микронезии)

1 раз 
  Гуам
 Крестоносцы
  Палау
  Палау 2
  Федеративные Штаты Микронезии
  Чуук (штат Федеративных Штатов Микронезии)

Примечания

Ссылки 
 Кубок Микронезии на сайте RSSSF
 Кубок Микронезии 1998 на сайте RSSSF
 Кубок Микронезии 1999 на сайте RSSSF

Мероприятия, регулярно проводимые с 1998 года
Футбол в Океании
Соревнования национальных сборных по футболу